Az 1935-ös sakkvilágbajnokság Alekszandr Aljechin és Max Euwe között zajlott 1935. október 3. – december 15. között 13 holland városban. A mérkőzést Euwe 15,5–14,5 arányban nyerte (+9 -8 =13), ezzel elhódította a világbajnoki címet, és ő lett a sakkozás történetének ötödik hivatalos világbajnoka.

Előzmények 
Aljechin 1927-ben hódította el a világbajnoki címet Capablancától, miután a Buenos Airesben játszott párosmérkőzésükön 6–3 arányban (25 döntetlen mellett) győzött. 1928-ban a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) kiírta saját világbajnokságát, amelynek győztese a „FIDE-bajnok” címet kapta, mert hivatalosan nem használhatta a sakkvilágbajnok címet. A FIDE-bajnok Jefim Bogoljubov lett, miután 1928-ban és 1928/29-ben két mérkőzésen is legyőzte Max Euwét.

Bogoljubov azonnal kihívta párosmérkőzésre a regnáló világbajnok Aljechint. A világbajnoki címért folyó 1929-es párosmérkőzésen Aljechin 15,5–9,5 (+11 -5 =9) arányban győzött, ezzel megvédte címét. 1934-ben ugyancsak Bogoljubov volt a kihívó, és Aljechin ezen a mérkőzésen is biztosan győzött 15,5–10,5 (+8 -3 =15) arányban.

Az 1930-as évek elején a sakkozás egy új generációja törekedett a világelsőségre. Közülük is kiemelkedett Samuel Reshevsky, Reuben Fine, Paul Keres, Mihail Botvinnik, Salo Flohr, és természetesen még bízott a visszavágásban az 1921–1927 közötti világbajnok Capablanca is. Ilyen körülmények között a sakkvilágot váratlanul érte, hogy Aljechin választása a holland Max Euwére esett.

A világranglistán elfoglalt helyük 
Aljechin 1929. májustól folyamatosan őrizte 1. helyét a világranglistán, Max Euwe 1927. decembertől tartotta helyét a világranglista első tíz helyezettje között. Az 1934. július és 1935. február közötti időszakban a 2. helyen, a párosmérkőzés kezdetének idején a 3. helyen állt, megelőzte őt Salo Flohr is.

Egymás elleni eredményeik 
1926-ban már játszottak egymással egy tízjátszmás párosmérkőzést, amelyet Aljechin a Capablanca elleni világbajnokságra való felkészülésnek tekintett. Ezen Aljechin 5,5–4,5 (+3 -2 =5) arányban győzött. A mérkőzés előtti egymás elleni eredményük Aljechin fölényét mutatta: 7 játszmát nyert, mindössze hármat vesztett, 10 döntetlen mellett. Ugyanakkor a párosmérkőzést megelőző utolsó nagy versenyen, 1934-ben Zürichben, amelyen Aljechin végzett az első helyen, mögötte Euwe a másodikon, Euwe legyőzte Aljechint, akinek ez volt az egyetlen veresége a versenyen.

Versenyeredményeik a mérkőzés előtt 
Aljechin 1929-től szinte minden versenyen, amelyen elindult, az első helyen végzett: 1929-ben Bradley Beachen, 1930-ban San Remóban, 1931-ben Nizzában és Bledben, 1932-ben Bernben, Londonban, Pasadenában és Mexikóvárosban, 1933-ban Párizsban, és csupán az 1933/34-ben rendezett hastingsi tornán szorult a 2. helyre Salo Flohr mögött.

Euwe 1929-ben csak az 5. helyen végzett Karlsbadban, az 1930/31-ben Hastingsben rendezett nemzetközi versenyt azonban megnyerte Capablanca előtt. 1931-ben párosmérkőzést játszott Capablancával, akitől 6–4 arányban (+0 -2 =8) vereséget szenvedett. A korabeli sajtóhírek szerint ez a mérkőzés azt volt hívatott eldönteni, hogy ki mérkőzzön meg Aljechinnel a világbajnoki címért. 1932-ben párosmérkőzésen legyőzte Spielmannt, kétszer döntetlent játszott Flohrral, és Aljechin mögött a 2–3. helyen végzett Bernben.

A felkészülés időszaka 
A korábbi világbajnoki kihívóktól eltérően Max Euwe igen alaposan, személyre szabottan felkészült Aljechin játékából, játékstílusából. Egy éven keresztül alaposan elemezte Aljechin megnyitásválasztásait, középjátékbeli állásszerkezeteit, valamint végjátékmegoldásait. A felkészülés során több hónapon át tanulmányozta Bécsben az akkori idők legnagyobb sakkjátszma-adatbázisának számító Becker-gyűjteményt. Különösen a végjátékok kezelése terén sokat konzultált a magyar Maróczy Gézával, aki a mérkőzésen hivatalos szekundánsa is volt. Ez volt az első sakkvilágbajnoki mérkőzés, amelyen hivatalosan megnevezett szekundánsok is részt vettek. Aljechin szekundánsa a holland Landau mester volt.

A párosmérkőzés

A mérkőzés feltételei 
A mérkőzés feltételei megegyeztek az 1929-es és 1934-es világbajnoki mérkőzés feltételeivel, mely szerint a mérkőzés legfeljebb 30 játszmáig tart, és az nyer, aki előbb szerez 15,5 pontot legalább 6 győzelem mellett.

A mérkőzés helyszínei 
A párosmérkőzés Hollandia 13 városában zajlott. Amszterdamban került sor az 1., 2., 3., 8., 9., 12., 13., 18., 20., 23., 25., 28., 29. és 30. játszmára, Hága adott otthont a 4., 11., 22. és 27. játszmának, Delftben került sor az 5. és 24. játszmára, Rotterdam a 6., Utrecht a 7., Gouda a 10., Groningen a 14., Baarn a 15., ’s-Hertogenbosch a 16., Eindhoven a 17., Zeist a 19., Ermelo a 21. és Zandvoort a 26. játszma helyszíne volt.

A mérkőzés lefolyása 
Aljechin nyerte az első játszmát, de Euwe azonnal egyenlített. Két következő győzelmével az első négy játszmából azonban Aljechin hármat nyert, és csak egyet vesztett. A 7–10. játszmákban felváltva világossal megszerezték a győzelmet, így az állás a nyert játszmákat tekintve 5–3-ra alakult. Euwe megnyerte a 12. és 14. játszmát, ezzel kiegyenlítette az állást. Aljechin erősített, és a 16., valamint a 19. játszma megnyerésével ismét kétpontos előnyre tett szert, amit Euwe a 20. és 21. játszmában szerzett győzelmével azonban gyorsan kiegyenlített.  A 24. játszma után az állás 12–12 volt. A kiélezett légkörben Euwe nyerte a 25. és 26. játszmát, melyek közül a 26. a mérkőzés legszebb játszmája volt. Aljechin a 27. játszma megnyerésével feljött 14–13-ra, még megpróbált egyenlíteni, azonban az utolsó három játszma döntetlen eredménye Euwe 15,5–14,5 arányú győzelmét és a világbajnoki cím megszerzését jelentette. Max Euwe lett a sakkozás ötödik hivatalos világbajnoka.

Az eredménytábla

A mérkőzés játszmái 
A párosmérkőzés mind a 30 játszmája az előzmények ismertetésével.

A döntéssel végződött játszmák:
1. játszma Aljechin–Euwe 1–0 30 lépés

Szláv védelem, karlsbadi változat ECO D17

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Hf3 Hf6 4. Hc3 dxc4 5. a4 Ff5 6. He5 Hbd7 7. Hxc4 Vc7 8. g3 e5 9. dxe5 Hxe5 10. Ff4 Hfd7 11. Fg2 Fe6 12. Hxe5 Hxe5 13. O-O Fe7 14. Vc2 Bd8 15. Bfd1 O-O 16. Hb5 Bxd1+ 17. Bxd1 Va5 18. Hd4 Fc8 19. b4 Vc7 20. b5 c5 21. Hf5 f6 22. He3 Fe6 23. Fd5 Fxd5 24. Bxd5 Va5 25. Hf5 Ve1+ 26. Kg2 Fd8 27. Fxe5 fxe5 28. Bd7 Ff6 (diagram) 29. Hh6+ Kh8 30. Vxc5 1-0

2. játszma Euwe–Aljechin 1–0 45 lépés
Grünfeld védelem, orosz változat ECO D81

1. d4 Hf6 2. c4 g6 3. Hc3 d5 4. Vb3 dxc4 5. Vxc4 Fe6 6. Vb5+ Hc6 7. Hf3 Bb8 8. He5 Fd7 9. Hxd7 Vxd7 10. d5 Hd4 11. Vd3 e5 12. e3 Hf5 13. e4 Hd6 14. f4 Ve7 15. Fe3 Hg4 16. Fxa7 Ba8 17. h3 Bxa7 18. hxg4 Fg7 19. Ve3 Ba5 20. f5 Ff6 21. a4 Fh4+ 22. g3 Fg5 23. Vf3 O-O 24. b4 Baa8 25. Ba2 He8 26. Bb2 Hf6
27. Fe2 c6 28. dxc6 bxc6 29. O-O Bad8 30. Kg2 Bd4 31. b5 cxb5 32. axb5 Bb8 33. fxg6 fxg6 34. b6 Vb7 35. Kh3 Bd6 36. Hd5 Kg7 37. Bc2 Hxd5 38. exd5 Bxb6 39. Bc6 Bxc6 40. dxc6 Ve7 41. Fc4 Kh6 42. Vh1 Bb2 43. Bf7 Ve8 44. c7 Bc2 45. Vb7 1-0

3. játszma Aljechin–Euwe 1–0 41 lépés
 Francia védelem, Winawer-változat, Winckelmann–Riemer-csel ECO C15

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Hc3 Fb4 4. a3 Fxc3+ 5. bxc3 dxe4 6. Vg4 Hf6 7. Vxg7 Bg8 8. Vh6 c5 9. He2 Hbd7 10. Hg3 Bg6 11. Ve3 Hd5 12. Vxe4 Hxc3 13. Vd3 Hd5 14. Fe2 Vf6 15. c3 cxd4 16. cxd4 H7b6 17. Fh5 Bg7 18. Ff3 Vg6 19. Fe4 f5 20. Ff3 Kf8 21. a4 Bc7 22. O-O Fd7 23. Fa3+ Kg8 24. a5 Bc3 25. Vb1 Ha4 26. Fxd5 exd5 27. Vxb7 Vc6 28. a6 Hb6 29. Fc5 f4 30. Hf5 Kh8 31. He7 Ve6 32. Fxb6 Fc6 33. Hxc6 Bg8 34. He5 Bg7 35. Vb8+ Bc8 36. Hg6+ Bxg6 37. Vxf4 Vxb6 38. Ve5+ Bg7 39. Vxd5 Bd8 40. Ve5 Vxd4 41. Vxd4 1-0

4. játszma Euwe–Aljechin 0–1 44 lépés

Grünfeld-védelem, orosz változat ECO D81

1. d4 Hf6 2. c4 g6 3. Hc3 d5 4. Vb3 dxc4 5. Vxc4 Fg7 6. Ff4 c6 7. Bd1 Va5 8. Fd2 b5 9. Vb3 b4 10. Ha4 Ha6 11. e3 Fe6 12. Vc2 O-O 13. b3 Bab8 14. Fd3 Bfc8 15. He2 c5 16. Fxa6 Vxa6 17. Hxc5 Vb5 18. Hf4 Fg4 19. f3 e5 20. Hfd3 (diagram) exd4 21. fxg4 dxe3 22. Fxe3 Hxg4 23. Ff4 Fc3+ 24. Bd2 Bxc5 25. Hxc5 Vxc5 26. Fxb8 Ve7+ 27. Kd1 He3+ 28. Kc1 Hxc2 29. Bxc2 h5 30. Bd1 Fg7 31. h3 a5
32. Ff4 Ve4 33. Fc7 Ve3+ 34. Kb1 a4 35. bxa4 b3 36. axb3 Vxb3+ 37. Kc1 Fh6+ 38. Bdd2 Vxa4 39. Fe5 Kh7 40. Fc3 Vb5 41. Fd4 Ve2 42. g4 Ve1+ 43. Kb2 Fxd2 44. Bc8 Fc1+ 0-1

7. játszma Aljechin–Euwe 1–0 41 lépés
 Francia védelem, Winawer-változat ECO C15

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Hc3 Fb4 4. Hge2 dxe4 5. a3 Fe7 6. Hxe4 Hc6 7. g4 b6 8. Fg2 Fb7 9. c3 Hf6 10. H2g3 O-O 11. g5 Hxe4 12. Hxe4 Kh8 13. Vh5 Ve8 14. Hf6 Fxf6 15. gxf6 gxf6 16. Vh4 Vd8 17. Ff4 e5 18. Fg3 f5 19. dxe5 Bg8 20. Ff3 Vd3 21. Fe2 Ve4 22. Vxe4 fxe4 23. Fh4 h6 24. O-O-O Bae8 25. Ff6+ Kh7 26. f4
exf3 27. Fxf3 Ha5 28. Fxb7 Hxb7 29. Bd7 Hc5 30. Bxf7+ Kg6 31. Bxc7 Hd3+ 32. Kb1 Kf5 33. Bd1 Hxe5 34. Bf1+ Ke4 35. Bxa7 Hc4 36. Bd7 Ke3 37. Be1+ Kf3 38. Bxe8 Bxe8 39. Bd4 He3 40. Bh4 Hf5 41. Bb4 1-0

8. játszma Euwe–Aljechin 1–0 69 lépés
Fél-szláv védelem, meráni változat ECO D45

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Hf3 Hf6 4. e3 e6 5. Hc3 a6 6. c5 b6 7. cxb6 Hbd7 8. Ha4 Hxb6 9. Fd2 Hxa4 10. Vxa4 Vb6 11. Bc1 Fd7 12. He5 Vxb2 13. Hxd7 Hxd7 14. Fd3 Bb8 15. Ke2 Bb6 16. Bb1 Va3 17. Vxa3 Fxa3 18. Bxb6 Hxb6 19. Bb1 Hd7 20. Fxa6 Fd6 21. Bb3 Ke7 22. Fb7 c5 23. a4 Fb8 24. Bb5 Fa7 25. dxc5 Hxc5 26. Fb4 Kd6 27. a5 Kc7 28. Fxc5 Fxc5 29. Fxd5 Kd6 30. Fb7 Fa7 31. a6 Bd8 32. Bb2 Bd7 33. Bd2+ Ke7 34. Bc2 Bd6 35. Bc7+ Bd7 36. Bc2 Bd6 37. f4 f5 38. Bc8 Bd8 39. Bc7+ Bd7 40. Bc3 Bd6 41. Bc7+ Bd7 42. Bc3 Bd6 43. h4 g6 44. Bc2 h5 45. Bc3 Bb6 46. Bc7+ Kd6 47. Bg7 Bb2+ 48. Kd3 Ba2 49. Bxg6 Ba3+ 50. Kc4 Fxe3 51. Fd5 Fxf4 52. Bxe6+ Kc7 53. Bc6+ Kb8 54. Bg6 Fc7 55. Fb7 Ka7 56. Bg5 Fd8 57. Bxh5 Fxh4 58. Bxf5 Kb6 59. Bb5+ Kc7 60. Bb3 Ba5 61. Kd4 Ff2+ 62. Ke4 Kd6 63. Bd3+ Ke6 64. Fc8+ Ke7 65. Bd5 Ba4+ 66. Kf5 Fg3 67. Bd7+ Kf8 68. a7 Ff2 69. Fa6 1-0

9. játszma Aljechin–Euwe 1–0 41 lépés
 Francia védelem, Winawer-változat ECO C15

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Hc3 Fb4 4. Vg4 Hf6 5. Vxg7 Bg8 6. Vh6 Bg6 7. Ve3 Hxe4 8. Fd3 f5 9. He2 c5 10. Fxe4 fxe4 11. Vh3 Hc6 12. Vxh7 Vf6 13. Hf4 cxd4 14. Hxg6 dxc3 15. b3 He7 16. Hxe7 Fxe7 17. h4 Vf7 18. Vh8+ Vf8 19. Vxf8+ Kxf8 20. Fg5 e5 21. f3 exf3 22. gxf3 Fa3 23. f4 Ff5 24. fxe5 Fxc2 25. O-O+ Kg8
26. Bac1 Fxc1 27. Bxc1 Ff5 28. Bxc3 Bc8 29. Bf3 Bf8 30. Ff6 Fe4 31. Bg3+ Kf7 32. h5 Bc8 33. Bg7+ Ke6 34. h6 d4 35. h7 Bc1+ 36. Kf2 Bc2+ 37. Kg3 Fxh7 38. Bxh7 Bxa2 39. Kf4 b5 40. Ke4 Be2+ 41. Kxd4 1-0

10. játszma Euwe–Aljechin 1–0 41 lépés
Fél-szláv védelem, meráni változat ECO D45

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Hf3 Hf6 4. e3 e6 5. Hc3 a6 6. c5 Hbd7 7. b4 a5 8. b5 He4 9. Hxe4 dxe4 10. Hd2 f5 11. f3 Vh4+ 12. g3 Vh6 13. Ve2 Fe7 14. Fg2 O-O 15. O-O Hf6 16. Hc4 Fd8 17. fxe4 fxe4 18. Hd6 Vg6 19. b6 Fe7 20. Hc4 Vg5 21. Fd2 e5 22. Hxe5 Fe6 23. Bf4 Vh6 24. a3 g5 25. Bf2 Vg7 26. Baf1 h5 27. Kh1 Vh7 28. Fc3 h4 29. gxh4 Vxh4 30. Hg6 Vh7 31. Hxf8 Bxf8 32. d5 Hxd5 33. Bxf8+ Fxf8 34. Fd4 Fe7 35. Vf2 Vh4 36. Vxh4 gxh4 37. Fxe4 Fd8 38. Ff5 Fxf5 39. Bxf5 He7 40. Bf6 Hc8 41. Bxc6 1-0

12. játszma Euwe–Aljechin 1–0 36 lépés
 Grünfeld-védelem, magyar változat ECO D97

1. d4 Hf6 2. c4 g6 3. Hc3 d5 4. Vb3 dxc4 5. Vxc4 Fg7 6. e4 O-O 7. Hf3 a6 8. Ff4 b5 9. Vxc7 Ve8 10. Fe2 Hc6 11. d5 Hb4 12. O-O Hxe4 13. Hxe4 Hxd5 14. Vc1 Ff5 15. Hg3 Bc8 16. Vd2 Hxf4 17. Vxf4 Fc2 18. Vb4 Vd8 19. He1 Fa4 20. Bb1 Fd4 21. Hf3 Fc5 22. Vh4 Fc2 23. Bbc1 f6 24. Fc4+ bxc4 25. Vxc4+ Kg7 26. Vxc2 Va5 27. Ve2 e5 28. a3 Fe7 29. Hd4 Bxc1 30. Bxc1 Kh8 31. Hc6 Vc7 32. Vxa6 Bc8 33. Hf1 Bb8 34. Hxe7 Vxe7 35. Bc8+ Bxc8 36. Vxc8+ 1-0

14. játszma Euwe–Aljechin 1–0 41 lépés
 Grünfeld-védelem, Brinckman-támadás ECO D82

1. d4 Hf6 2. c4 g6 3. Hc3 d5 4. Ff4 Hh5 5. Fe5 f6 6. Fg3 Hxg3 7. hxg3 c6 8. e3 Fg7 9. Fd3 O-O 10. Bxh7 f5 11. Bh1 e5 12. dxe5 Fxe5 13. Hf3 Fxc3+ 14. bxc3 Vf6 15. cxd5 Vxc3+ 16. Kf1 Vf6 17. Bc1 cxd5 18. Bc7 Hd7 19. Fb5 Vd6 20. Bc4 Hf6 21. Bch4 Vc5 22. Fa4 Vc3 23. Hg5 Kg7 24. Hh7 Bd8 25. Hxf6 Kxf6
26. Bh7 Fe6 27. B1h6 Ff7 28. Kg1 Bg8 29. g4 Bg7 30. gxf5 Bxh7 31. Bxh7 gxf5 32. Fb3 Ve5 33. Vf3 Bc8 34. g4 Fg6 35. Bxb7 Va1+ 36. Kg2 Bh8 37. g5+ Kxg5 38. Vf4+ Kf6 39. Vd6+ Kg5 40. f4+ Kh6 41. Ve7 1-0

16. játszma Euwe–Aljechin 0–1 65 lépés
 Szláv védelem, Schallopp-változat ECO D12

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Hf3 Hf6 4. e3 Ff5 5. cxd5 cxd5 6. Hc3 e6 7. Vb3 Vc8 8. Fd2 Hc6 9. Bc1 Fe7 10. Fb5 O-O 11. O-O Vd8 12. Ha4 Ha5 13. Fxa5 Vxa5 14. Hc5 Fxc5 15. dxc5 He4 16. Va4 Vxa4 17. Fxa4 Bfc8 18. c6 bxc6 19. Fxc6 Bab8 20. Hd4 Bxb2 21. Hxf5 exf5 22. Fxd5 Hc3 23. Kh1 g6 24. Fb3 Bc5 25. f3 a5
26. e4 a4 27. Fd5 Bbb5 28. h3 Kg7 29. Bc2 Hxd5 30. Bxc5 Bxc5 31. exd5 Bxd5 32. Bf2 Kf6 33. Be2 Be5 34. Bc2 Be3 35. Kh2 Ba3 36. Kg3 Ke5 37. Bd2 h6 38. h4 h5 39. Be2+ Kd6 40. Kf4 f6 41. Bc2 Kd5 42. g3 g5+ 43. hxg5 fxg5+ 44. Kxg5 Bxf3 45. Bg2 Kd4 46. Kxh5 f4 47. gxf4 Bxf4 48. Kg5 Be4 49. Kf5 Be5+ 50. Kf4 Be1 51. Kf3 Kd3 52. Bb2 Bf1+ 53. Kg3 Kc3 54. Bb7 Bc1 55. Bb8 Ba1 56. Kf3 Bxa2 57. Ke3 Bh2 58. Bc8+ Kb2 59. Bb8+ Kc1 60. Bc8+ Kb1 61. Bb8+ Bb2 62. Ba8 Bb3+ 63. Kd4 a3 64. Kc4 Kb2 65. Bh8 Bc3+ 0-1

19. játszma Aljechin–Euwe 1–0 57 lépés
 Szláv védelem, Soultanbeieff-változat ECO D16

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Hf3 Hf6 4. Hc3 dxc4 5. a4 e6 6. e4 Fb4 7. e5 He4 8. Vc2 Vd5 9. Fe2 c5 10. O-O Hxc3 11. bxc3 cxd4 12. cxd4 c3 13. Fd2 Va5 14. Fxc3 Fxc3 15. Ba3 Hc6 16. Bxc3 Fd7 17. Bb1 O-O 18. Bc5 Vd8 19. Bxb7 Fc8 20. Bb1 Hxd4 21. Hxd4 Vxd4 22. Ff3 Fd7 23. Fxa8 Bxa8 24. a5 g6 25. Bd1 Vb4 26. Vc4 Bb8 27. Vxb4 Bxb4 28. h3 Fb5 29. Bd8+ Kg7 30. Bcc8 Bb1+ 31. Kh2 Bb2 32. Kg3 Bb3+ 33. f3 Bb2 34. Bg8+ Kh6 35. Bc7 Ff1 36. Bxf7 Bxg2+ 37. Kf4 g5+ 38. Ke3 Be2+ 39. Kd4 Bd2+ 40. Ke3 Be2+ 41. Kd4 Bd2+ 42. Kc3 Bd3+ 43. Kc2 Ba3 44. f4 gxf4 45. Bxf4 Fe2 46. Bf6+ Kh5 47. Kd2 Fc4 48. Bg7 h6 49. Bgg6 Bd3+
50. Kc2 Bd8 51. Bxh6+ Kg5 52. Kc3 Fd5 53. Kd4 Fh1+ 54. Ke3 Fd5 55. Bhg6+ Kh5 56. Kf4 Bh8 57. h4 1-0

20. játszma Euwe–Aljechin 1–0 41 lépés
 Szláv védelem, karlsbadi változat ECO D17
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Hf3 Hf6 4. Hc3 dxc4 5. a4 Ff5 6. He5 Hbd7 7. Hxc4 Vc7 8. g3 e5 9. dxe5 Hxe5 10. Ff4 Hfd7 11. Fg2 f6 12. O-O Bd8 13. Vc1 Vb8 14. He4 Fe7 15. Vc3 O-O 16. Bad1 Fe6 17. Hxe5 Hxe5 18. Hg5 fxg5 19. Fxe5 Ff6 20. Fxb8 Fxc3 21. Fd6 Bf7 22. bxc3 Bfd7 23. Bb1 Bxd6 24. Bxb7 B8d7 25. Bxd7 Fxd7 26. Fe4 c5 27. c4 Fxa4 28. Fd5+ Kf8 29. Ba1 Ba6 30. Ba2 Ke7 31. f4 gxf4 32. gxf4 Kf6 33. e4 g5 34. f5 h5 35. h4 gxh4 36. Kh2 Kg5 37. Kh3 Ba5 38. Fb7 Kf6 39. Fd5 Kg5 40. Fb7 Kf6 41. Fc8 1-0

21. játszma Aljechin–Euwe 0–1 40 lépés
 Szláv védelem, karlsbadi változat ECO D17

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Hf3 Hf6 4. Hc3 dxc4 5. a4 Ff5 6. He5 Hbd7 7. Hxc4 Vc7 8. g3 e5 9. dxe5 Hxe5 10. Ff4 Hfd7 11. Fg2 Bd8 12. Vc1 f6 13. O-O Fe6 14. Hxe5 Hxe5 15. a5 a6 16. He4 Fb4 17. Hc5 Fc8 18. Fxe5 fxe5 19. f4 Fd2 20. Vc4 Bd4 21. Vb3 exf4 22. gxf4 Ve7 23. Hd3 Fe6 24. Va3 Fc4 25. Kh1 Vxa3 26. Bxa3 O-O 27. Ba4 Bfd8 28. Ba3 Fxd3 29. exd3 Bb4 30. Bf2 Bxb2 31. Ff1 Bd4 32. f5 Bf4 33. Bxf4 Fxf4 34. h3 Fd6 35. Ba1 Kf7 36. d4 Kf6 37. Be1 Fb4 38. Ba1 Bd2 39. Fc4 Bxd4 40. Fe6 Bd8 0-1

25. játszma Aljechin–Euwe 0–1 45 lépés
 Elhárított vezércsel, Cambridge Springs-védelem ECO D52

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Hf3 Hf6 4. Hc3 e6 5. Fg5 Hbd7 6. e3 Va5 7. cxd5 Hxd5 8. Vd2 H7b6 9. Fd3 Hxc3 10. bxc3 Hd5 11. Bc1 Hxc3 12. O-O Fb4 13. a3 Vxa3 14. Ba1 Vb3 15. Fc2 Vd5 16. e4 Hxe4 17. Vxb4 Hxg5 18. He5 a5 19. Va3 f6 20. Fg6+ hxg6 21. Hxg6 Hf3+ 22. Vxf3 Vxf3 23. gxf3 Bh5 24. Hf4 Bf5 25. Hd3 Bxf3
26. Hc5 b6 27. Kg2 Bf4 28. Hb3 e5 29. dxe5 Fe6 30. Hc1 O-O-O 31. exf6 Bg4+ 32. Kf3 Bf8 33. Ke3 Bxf6 34. f4 g5 35. Hd3 Fc4 36. f5 Bh4 37. Bad1 Bxh2 38. Ke4 Be2+ 39. Kf3 Be8 40. Kg4 Bd8 41.He5 Bxd1 42.Bxd1 Fe2+ 43.Kxg5 Bxf5+ 44.Kxf5 Fxd1 45.Hxc6 a4 0-1

26. játszma Euwe–Aljechin 1–0 47 lépés

 Holland védelem, Aljechin-változat ECO A90

1. d4 e6 2. c4 f5 3. g3 Fb4+ 4. Fd2 Fe7 5. Fg2 Hf6 6. Hc3 O-O 7. Hf3 He4 8. O-O b6 9. Vc2 Fb7 10. He5 Hxc3 11. Fxc3 Fxg2 12. Kxg2 Vc8 13. d5 d6 14. Hd3 e5 15. Kh1 c6 16. Vb3 Kh8 17. f4 e4 18. Hb4 c5 19. Hc2 Hd7 20. He3 Ff6 (diagram) 21. Hxf5 Fxc3 22. Hxd6 Vb8 23. Hxe4 Ff6 24. Hd2 g5 25. e4 gxf4 26. gxf4 Fd4 27. e5 Ve8 28. e6 Bg8 29. Hf3 Vg6 30. Bg1 Fxg1 31. Bxg1 Vf6 32. Hg5 Bg7 33. exd7 Bxd7 34. Ve3 Be7 35. He6 Bf8 36. Ve5 Vxe5 37. fxe5 Bf5 38. Be1 h6 39. Hd8 Bf2 40. e6 Bd2 41. Hc6 Be8 42. e7 b5 43. Hd8 Kg7 44. Hb7 Kf6 45. Be6+ Kg5 46. Hd6 Bxe7 47. He4+ 1-0

27. játszma Aljechin–Euwe 1–0 41 lépés
 Bécsi játék, Aljechin-változat ECO C27

1. e4 e5 2. Hc3 Hf6 3. Fc4 Hxe4 4. Vh5 Hd6 5. Fb3 Fe7 6. Hf3 Hc6 7. Hxe5 Hxe5 8. Vxe5 O-O 9. Hd5 Be8 10. O-O Ff8 11. Vf4 c6 12. He3 Va5 13. d4 Vh5 14. c3 He4 15. f3 Hg5 16. d5 cxd5 17. Hxd5 He6 18. Vg4 Vg6 19. Fe3 b6 20. Bad1 Fb7 21. Vxg6 hxg6 22. Bfe1 Bac8 23. Kf2 Fc5 24. Fxc5 Fxd5 25. Fxd5 Hxc5 26. Bxe8+ Bxe8 27. b4 He6 28. Fxe6 dxe6 29. Bd7 Bc8 30. Bxa7 Bxc3 31. Ba8+ Kh7 32. a4 Bb3 33. b5 g5 34. Ke2 e5 35. Kd2 f6 36. Kc2 Bb4 37. Kc3 Bd4 38. Ba6 Kg6 39. Bxb6 Bxa4 40. Ba6 Bd4 41. b6 1-0

Jegyzetek

Források 
Alekhine vs Euwe 1935 
Graeme: 1935 World Chess Championship 
World Chess Championship Euwe–Aljechin Title Match

További információk 
Alekhine–Euwe 1935: powerful images
Матч Алехин — Эйве на первенство мира. Москва; Ленинград, 1936. 219 с.

1935
Sakk